Ишалино — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области России. Входит в состав Дербишевского сельского поселения.

География 
Расположена в центральной части района, на западном и южном побережьях озера Ишалино. Расстояние до районного центра села Аргаяш составляет 12 км. 

К западу от деревни находится посёлок железнодорожной станции Ишалино.

Население

Примечания 

Населённые пункты Аргаяшского района